Cour des Comptes steht für folgende Rechnungshöfe:

 Cour des Comptes (Algerien)
 Cour des Comptes (Frankreich)
 Cour des Comptes (Belgien)
 Cour des Comptes (Burkina Faso)
 Cour des Comptes (Gabun)
 Cour des Comptes (Guinea)
 Cour des Comptes (Demokratische Republik Kongo)
 Cour des Comptes et de Discipline Budgétaire, Republik Kongo
 Cour des Comptes (Libanon)
 Cour des Comptes (Luxemburg)
 Cour des Comptes (Marokko)
 Cour des Comptes de la République Islamique de Mauritanie, Mauretanien
 Cour des Comptes (Senegal)
 Cour des Comptes (Tunesien)

Siehe auch:
 Rechnungshof (Niger)